Прилу́ки () — город в Черниговской области Украины, административный центр Прилукского района и Прилукской городской общины. До укрупнения одноимённого района в 2020 году был его центром, но не входил в его состав, будучи городом областного значения.

Географическое положение 
Расположен на р. Удай. Расстояние до Чернигова по железной дороге — 148 км, по автодорогам — 155 км. Расстояние до Киева по железной дороге — 191 км, по автодорогам — 147 км.

Административное деление 
Город условно делится на 17 микрорайонов.

История 
Первые упоминания о Прилуках датируются 1085 годом, когда была упомянута крепость, служившая Киевской Руси защитой от набегов кочевых племён печенегов и половцев.

В ходе междоусобных войн XII века город несколько раз переходил из рук в руки и остался в составе Черниговского княжества. В ходе монголо-татарского нашествия в 1239 году город был разрушен монголами.

В 1459 году Прилуки являлись крупным городом под властью Великого Княжества Литовского.

После начала восстания Хмельницкого в 1648 году был занят восставшими и в дальнейшем вошёл в состав Русского государства.

В 1781 году город вошёл в состав Черниговского наместничества, с 1802 года был волостным центром Прилукской волости Прилукского уезда Полтавской губернии.

В 1897 году численность населения составляла , в городе действовали 7 церквей (Преображенская, Предтеченская, Всехсвятская, Рождество-Богородицкая, Трёхсвятская и др.).

После упразднения Прилукского уезда в ходе административной реформы 1923 года, с 1923 по 1930 годы город был центром Прилукского округа.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 году город был оккупирован наступавшими немецкими войсками, 18 сентября 1943 г. в ходе Сумско-Прилукской наступательной операции освобождён войсками Воронежского фронта.

В июле 1986 года здесь был введён в эксплуатацию мясокомбинат мощностью 200 тонн мяса в сутки.

Постановлением Верховной Рады Украины № 1837-III от 22.06.2000 года «Про изменение границ города Прилуки Черниговской области» (Про зміну меж міста Прилуки Чернігівської області) в черту города были включены 75,9 га земель Дедовецкого сельсовета, 47,3 га земель Заездского сельсовета, 179,0 га земель Малковского сельсовета, и утверждены границы города с общей площадью 4 275,2 га.

Сегодня Прилуки — важный промышленный и туристический центр Черниговской области.

Население 
В 1989 году численность населения города составляла .

С 1992 года население Прилук уменьшается. В 1999 году население города составляло 72,7 тыс. жителей, по состоянию на 01.01.2006 г. — 61 200 жителей, в 2010 году — 59 000 человек.

В 1999 году в общественном производстве было занято 34,9 тыс. человек (49,4 % населения), из них в промышленности было занято 10,1 тыс. человек; в строительстве — 1,3 тыс. человек; в отраслях непроизводственной сферы — 14,5 тыс. человек.

Промышленность 
В городе расположена табачная фабрика компании British American Tobacco.
Ведущими марками сигарет, выпускаемыми на фабрике, являются марки «KENT» и «Прилуки Особливі».

Также на территории города расположены следующие предприятия:
 Нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «Черниговнафтогаз»
 Завод пластмасс (ДП «Пластмасс» ООО «ТД Пластмасс-Прилуки») — www.pzp.ua
 Кабельный завод «Меганом-Дон» (ул. Казачья, 56) — предприятие занимается производством низковольтной кабельно-проводниковой продукции сечением до 10 квадратов;
 Завод ООО "Промышленная компания «Пожмашина» в посёлке Ладан
 Завод «Будмаш»
 ООО "Прилукский завод — «Белкозин» — единственное на Украине предприятие, которое выпускает коллагеновую колбасную оболочку
 ЗАО «Прилукский птицекомбинат» (ул. Щорса, 132) — предприятие выпускает более 50 видов колбасных изделий, копчёностей, паштетов и полуфабрикатов под торговой маркой «Мясолюб»
 ВАТ «Прилуки» — табачная компания
 ПП «ТранСвіт» — строительная компания
 ТОВ «Удай» — изготовление передвижных вагончиков

 ТОВ «УБР» — управление буровых работ

Транспорт 

В 1894 году через Прилуки (город тогда относился к Полтавской губернии) была проложена железнодорожная магистраль Москва — Бахмач — Одесса. В том же году построена и железнодорожная станция. Это событие способствовало развитию промышленности и торговли в городе.

В 1930 году станция Прилуки Южной железной дороги открыта для пассажиров в составе однопутного участка Нежин—Прилуки, дополнительно связавшего Южную и Юго-Западную железные дороги. Несмотря на свою важность в экономике области (более 60 % от областного ВРП), на сегодняшний день Прилуки не имеют прямого пригородного железнодорожного сообщения с Черниговом. После отмены пригородного поезда Чернигов—Прилуки пассажиры со станции Прилуки Южной железной дороги едут дизель-поездом до станции Нежин Юго-Западной железной дороги, где совершают кросс-платформенную пересадку на электропоезд до Чернигова.

В райцентре есть автовокзал, обеспечивающий автобусное сообщение с ближайшими населёнными пунктами и областными центрами.

Городской общественный транспорт представлен 30 номерами маршрутов, в основном, автобусами и маршрутными такси. Перевозки осуществляют ОАО «Прилукское АТП-17407» и частные перевозчики.

Связь 
В г. Прилуки три действующих Интернет-провайдера: Укртелеком, ТІМ и Киевстар.

В городе три сотовых оператора: Vodafone (Украина), Lifecell и Киевстар.

Образование 
В городе расположено 13 общеобразовательных школ (12 средних и одна — неполная средняя) и 2 учебно-воспитательных комплекса. В школах обучается 8420 учащихся (2001 год). На 2015 год в школах обучаются 5350 учеников.

Учреждения среднего профессионального образования: СПТУ (468 учеников — 1999 год), медицинское училище, педагогический колледж, агротехнический колледж и финансово-правовой колледж.

Также в городе есть: школа искусств, музыкальная школа и Центр Творчества Детей и Юношества (ЦТДЮ), открытие кружка по восточным единоборствам и по возрождению козацких традиций.

Культура 
В Прилуках работают несколько клубных и музейных учреждений, 2 школы эстетического воспитания, библиотеки, действуют любительские самодеятельные художественные коллективы, работают несколько ночных клубов.

Учреждения культуры Прилук:

 Городской Дом культуры (ул. Ю. Коптева, 28);
 Филиал городского Дома культуры (военный городок № 12).

В городе действуют детская музыкальная школа (ул. Земская, 11), школа искусств (ул. Киевская, 176), Центр творчества детей и юношества (ЦТДЮ) (ул. 1 Мая, 80).

Прилукские музеи:

 Краеведческий музей имени В. И. Маслова (ул. Киевская, 277);
 Филиал краеведческого музея — Музей Олега Кошевого (ул. Киевская, 255).

Библиотеки города:

 Городская центральная библиотека им. Любови Забашты (ул. Котляревского, 65);
 Городская детская библиотека (ул. Ивановская, 57);
 Городская библиотека № 2 (ул. Садовая, 114);
 Городская библиотека № 3 (ул. Киевская, 78, корпус II);
 Городская библиотека № 4 (военный городок № 12, филиал городского Дома культуры).

Из кинотеатров города, функционировавших ещё во времена СССР в конце 1980-х годов, не осталось ни одного.

Наиболее значимым событием в современной культурной жизни города является Международный молодёжный фестиваль «Мистецькі барви», название которого можно перевести как «Краски искусства». Он был основан в 2002 году как региональный. В 2005 году фестиваль приобрёл статус Всеукраинского, а уже в 2006 стал международным — в нём впервые приняли участие исполнители из России. В последующие годы в фестивале «Мистецькі барви» принимали участие конкурсанты из России, Белоруссии, Китая, Болгарии, Турции. В 2012 году с 3 по 6 января проходил XI Международный молодёжный фестиваль «Мистецькі барви — 2012».. Также фестиваль «Мистецькі Барви» два года подряд проводился на теплом берегу Крыма.

Также в 2010 году в городе зародилась и действует Открытая ТВ лига КВН «Прилуки».

Также в 2013 году Прилуки вошли в туристический маршрут «Золотое Кольцо Руси-Украины» под названием «Град над Удаем».

СМИ 
 Газеты
На данный момент в городе находится 15 редакций газет и журналов. Одними из основных изданий являются газета «Прилуччина», «Град Прилуки», а также «АИР».

 Радио
В городе работает 5 радиостанции — Галактика Плюс 102.0 FM, Радио Планета 102.8 FM ,Русское Радио Украина 100.3 FM, Хит FM 97.0 FM, Країна ФМ 104.8 FM.

 Телевидение
В Прилуках работают две телекомпании:
 Телекомпания «Прилуки» (коммунальное предприятие), основано 25 октября 1995 года. Регион вещания — г. Прилуки, Прилукский, Варвинский, Ичнянский районы Черниговской области; Пирятинский, Гребёнковский районы Полтавской области; Згуривский, Яготинский р-ны Киевской области. Потенциальный охват аудитории — 400 000 человек.
 Частная телекомпания «ТИМ-ТВ», вещающая в местной кабельной сети, а также в сети Интернет.

Спорт 
На данный момент в Прилуках имеется спортивная школа и дополнительные секции восточных боевых искусств. Также имеется секция Спортивного Туризма. В Прилуках есть два стадиона и два катка (Ракитное, Пед.училище). Также в Прилуках есть своя команда по футболу и по хоккею. В агротехническом колледже есть синтетическое мини-поле. Лучшей футбольной командой города принято считать ФК «Факел» Прилуки. За этот клуб болеет множество фанатов со всего города.

Военно-стратегическая обстановка 
 В эпоху СССР Прилуки были важным стратегическим пунктом: здесь находился узел Южной железной дороги, а также базировался 184-й гвардейский авиаполк тяжёлых бомбардировщиков, на вооружении которого состояли самолёты Ту-16, способные нести ядерное оружие, Ту-22М3, а с весны 1987 года — 19 стратегических бомбардировщиков Ту-160. После распада СССР восемь самолётов были переданы Российской Федерации, а 11 уничтожены при участии американских специалистов.
 Лоббируется инвестиционный проект о создании международного аэропорта на базе бывшего военного аэродрома в Прилуках. В его задачи будет входить выполнение как пассажирских, так и грузовых перевозок. Удобное расположение и длина существующей взлётной полосы позволит принимать любые виды самолётов, включая Ан-225 «Мрия».
 Имя «Прилуки» носит ракетный катер Военно-морских сил Украины — «Прилуки» (U153).

Достопримечательности 

 Храмы
 Сретенская церковь
 Церковь Святого Пантелеимона
 Спасо-Преображенский собор
 Церковь Святого Николая Чудотворца
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы
 Церковь Трёх Святителей на Кустовцах
 Церковь Иоанна Предтечи (Ивановская)

 Памятники
 Полковая сокровищница
 Памятник Владимиру Мономаху на территории старинного Вала, установленный в честь 900-летия города
 Памятник воинам-прилучанам, погибшим во время Великой Отечественной войны
 Памятник Олегу Кошевому возле дома, где он родился и вырос
 Памятник Тарасу Шевченко. Памятник отображает Шевченко в возрасте 33 лет, в период пребывания его в г. Прилуки. Памятник установлен благодаря меценату города, прилучанину Юрию Викторовичу Коптеву, а также на средства жителей города
 Памятник народному артисту УССР, уроженцу г. Прилуки Яковченко Николаю Фёдоровичу
 Памятник Любови Забаште, поэтессе родом из Прилук
 Памятник Жертвам репрессий 1932—1933 г.
 Памятник Иоасафу Белгородскому
 Памятник жертвам фашизма

Известные уроженцы 
 Ведмицкий, Александр Никитович — поэт, литературовед, педагог.
 Гафт, Валентин Иосифович — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1984). Его родители были родом из Прилук.
 Гершанович, Михаил Лазаревич — лауреат государственной премии РФ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, профессор, доктор медицинских наук, руководитель отделения химиотерапии ФГУ «НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздравсоцразвития РФ.
 Кошевой, Олег Васильевич (1926—1943) — один из организаторов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия».
 Лондон, Бецалель (:he:בצלאל לונדון) — израильский театральный актёр.
 Малкин, Борис Евсеевич — советский художник-график, сценограф.
 Сураев, Владимир Андреевич — выпускник СШ № 1, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, многократный рекордсмен мира по авиамодельному спорту, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер Украины.
 Хургин, Исай Яковлевич — в 1917—1918 член Центральной Рады Украинской Народной Республики и член её Малой Рады. Заместитель (помощник) министра по еврейским делам. В 1918—1920 годах член партии «Бунд». В 1924—1925 годах первый директор организации «Амторг».
 Шавро, Юрий Александрович — артист цирка, обладатель золотой медали на международном конкурсе в Париже, обладатель серебряной медали на международном конкурсе в Китае.
 Шмидт, Дмитрий Аркадьевич (настоящее имя Гутман Давид Аронович) — полный Георгиевский кавалер в Первой мировой войне, за отличия в Гражданской войне дважды награждён орденом Красного Знамени, впоследствии занимал различные командные должности в РККА, репрессирован в 1937 году.
 Эзер, Александр (:he:אלכסנדר עזר יבזרוב) — израильский политический деятель.
 Яковченко, Николай Фёдорович (1900—1974) — народный артист Украинской ССР.

Галерея

См. также 
 Улица Герцена (Прилуки)
 Густынская улица
 Улица Николая Андрияшева

Примечания

Ссылки 

Сайт Прилукского отдела полиции
 Официальный сайт г. Прилуки
 Каталог справочник товаров, услуг, предприятий г. Прилуки

 
Населённые пункты Прилукского района
Города Древней Руси
Города Черниговской области
Переяславское княжество